Чжан Синь (; 4 августа 1985, Сюйчжоу, Цзянсу) — китайская фристайлистка, выступавшая в акробатике, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпионка Азиатских игр 2011 года, победитильница этапов Кубка мира.

Биография 
Спортом начала заниматься с 12 лет, начала с акробатики, потом в студенческие годы перешла во фристайл. Училась в Шэньянском университете физической культуры и спорта.

Достижения 
 Зимние Азиатские игры: золото в 2011 году в Алма-Ате (Казахстан); бронза в 2007 году в Чанчуне (Китай).

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Примечания 

Фристайлисты по алфавиту
Фристайлисты Китая
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года